Open Your Heart (canção de Birgitta Haukdal)
 Open Your Heart (canção de Crush 40)
 Open Your Heart (canção de Europe)
 Open Your Heart (canção de Madonna)

Desambiguações de música